Lebe, LeBé und Le Bé ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Le Bé (1525–1598), französischer Stempelschneider, Schriftentwerfer, Schriftgießer und Verleger der Renaissance
 Pierre LeBé (um 1601), Verfasser von Ein Buchstabenbuch von Pierre LeBé, siehe Pierre Le Bé
 Reinhard Lebe (1935–2014), deutscher Verlagslektor und Publizist mit dem Pseudonym Ubiquandus
 Olivier Lebé (* 1963), französischer Komponist und Autor
 Nanou Saint-Lèbe (* 1942), französische Autorin